«Дра́ва» () — словенский футбольный клуб из города Птуй, выступает в высшей лиге Региональной лиги Нижней Штирии, четвёртой лиги чемпионата Словении по футболу.

Состав
на 12 августа 2021

История 
В сезоне 2007/08 клуб был на грани вылета из высшего дивизиона, но в стыковых матчах с командой из 2-й лиги сумел отстоять своё место и, тем самым, продолжает выступление в элите словенского футбола.

Известные игроки 
  Младен Дабанович
  Денис Халилович

Футбольные клубы Словении
ФК «Драва»